Ablett est un patronyme.

Patronyme 

famille
 , famille de joueurs de football australien ;

personnalités
  (1830-1897), récipiendaire anglais de la Croix de Victoria ;
  (1985-), joueur anglais de rugby à XIII ;
  ;
  (1955-), joueur de football australien ;
  (1958-), joueur de football australien ;
  (1916-2006), joueur de football australien ;
  (1904-1952), joueur britannique de water polo ;
  (1982-), joueur de football australien ;
  (1985-), joueur de football australien ;
 Noah Ablett (1883-1935), syndicaliste gallois et théoricien de la politique ;
 William Ablett (1877-1936), peintre, dessinateur et graveur britannique ayant fait carrière en France.

Source de la traduction